Грансе-ле-Шато-Невель Грансе́-ле-Шато́-Неве́ль, Ґрансе-ле-Шато-Невель (фр. Grancey-le-Château-Neuvelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Невель (рос. Невель) — місто у Псковській області Російської Федерації, адміністративний центра Невельського району.
 Невель-ле-Вуазе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна.